Trachtenberg puede referirse a:

  Alan Trachtenberg, lingüista.
  Jakow Trachtenberg (1888 - 1953), matemático ruso.
  Método Trachtenberg, método de cálculo mental.
 Michelle Trachtenberg (1985 - ), actriz estadounidense.